Seeing Stars – documentario muto statunitense del 1922
Seeing Stars – cortometraggio del 1927 diretto da Stephen Roberts
Seeing Stars – cortometraggio d'animazione statunitense del 1932 diretto da Manny Gould e Ben Harrison
Seeing Stars – cortometraggio muto statunitense del 1927 diretto da Stephen Roberts
Seeing Stars – cortometraggio statunitense del 1930 diretto da Ray Taylor